

België 
 sp.a (Socialistische Partij Anders), een Vlaamse politieke partij, nu Vooruit 
 Spa (stad), een plaats in de  provincie Luik
 Spa (water), een merk van mineraalwater
 Thermen van Spa, kuurbaden in Spa
 Station Spa, een spoorwegstation
 Spa FC, een voetbalclub
 Circuit Spa-Francorchamps, een Belgisch racecircuit, vaak aangeduid als Spa

Overige 
 Spanje, een land in Zuid-Europa
 De drie voornaamste Griekse filosofen: Socrates, Plato en Aristoteles
 Koopovereenkomst, Engels: sale and purchase agreement, SPA
 Linda Spa (1968), een Oostenrijkse multi-instrumentalist en componiste
 Kuuroord, een plaats voor herstel en genezing
 Bubbelbad, een bad met bubbels
 Surinaamse Partij van de Arbeid, een politieke partij in Suriname
 Spade, een soort schep
 S.P.A., een Italiaanse autofabrikant actief van 1906 tot 1926 later opgegaan in FIAT
 Società per azioni (S.p.A.), Italiaanse naamloze vennootschap
 Spákona, een voorspelster in voorchristelijk Europa
 Single Page Application : een webapplicatie of website die bestaat uit een enkele pagina